Ten Mile vagy Tenmile:
 Amerikai Egyesült Államok
 Ten Mile (Lewis megye, Missouri)
 Ten Mile (Macon megye, Missouri)
 Ten Mile (Pennsylvania)
 Ten Mile (Tennessee)
 Tenmile (Kentucky)
 Tenmile (Nyugat-Virginia)
 Tenmile (Coos megye, Oregon)
 Tenmile (Douglas megye, Oregon)